Grames ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Grames (* 1953), deutscher Fotograf
 Renny Grames, US-amerikanische Schauspielerin und Personal Trainerin